Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1935 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 20 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Scriven et Kay Stammers battent Ida Adamoff et Hilde Sperling en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1935
France Double dames
Sport en France en 1935
Mai 1935
Sport en juin 1935